een militaire verkoopster van levensmiddelen; zie marketentster
 een varende detailhandelaar; zie parlevinker